Сетива може да се отнася до:

 Сетиво – способност за възприятие на света
 „Сетива“ - списание на паркинсониците в България